Frankfurt Express ist der Name folgender Containerschiffe der Reederei Hapag-Lloyd:

 Frankfurt Express (Schiff, 1981)
 Frankfurt Express (Schiff, 2010)